

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Pine – census-designated place della Contea di Gila, Arizona
 Pine – township della Contea di Montcalm, Michigan
 Pine – township della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Pine – township della Contea di Armstrong, Pennsylvania
 Pine – township della Contea di Clearfield, Pennsylvania
 Pine – township della Contea di Columbia, Pennsylvania
 Pine – township della Contea di Crawford, Pennsylvania
 Pine – township della Contea di Indiana, Pennsylvania
 Pine – township della Contea di Lycoming, Pennsylvania
 Pine – township della Contea di Mercer, Pennsylvania

Informatica
 Pine – client di posta elettronica
 Pine – gioco open world

Persone 
 Adam Pine – nuotatore australiano
 Chris Pine – attore statunitense
 Leo Pine – micologo e biochimico statunitense
 Robert Pine – attore statunitense